

Adjectif 
Le terme adjectival alcalin, attesté en 1691 et formé sur le terme alcali ou alkali, mot latin d'origine arabe al-quâly signifiant « cendre de salicorne » (qui était utilisée pour fabriquer de la soude) en ses divers sens polysémiques, peut désigner :
 une qualité ou une propriété d'un ensemble de corps chimiques, nommé de façon générique par les Anciens alcali, ce regroupement est le fruit de la pratique et de l'observation des Anciens, qui en méconnaissaient toutefois les structures atomiques ou ioniques ;
 ce qui contient des alcalis et en conséquence en manifeste les propriétés : une lessive alcaline, par exemple à base de cendres, un sol alcalin, une matière alcaline, un lac alcalin, un désert alcalin, une odeur alcaline, etc.
 une base en chimie. 
 Le mot alcalin  est devenu logiquement synonyme de basique en chimie du , lorsque l'appellation de base initiée au  est devenue une notion antagoniste d'acide, selon les travaux du chimiste Guillaume-François Rouelle,  au milieu du . L'adjectif caractérise encore communément diverses solutions de produits basiques dans l'eau.
 La réserve alcaline du sang est l'ensemble des constituants de ce tissu liquide qui sont susceptibles de neutraliser les acides en excès.
 Une terre alcaline est l'ancien nom des oxydes de métaux alcalino-terreux et de leurs dérivés basiques obtenu après addition d'eau.
 Une roche alcaline devait contenir au minimum 10 % en masse de soude et potasse caustique après pyrolyse.

 une eau est dite alcaline, lorsque son PH dépasse 7.
 les métaux alcalins, une famille chimique de métaux réactifs, réducteurs puissants, découverte lors des premiers pas de l'électrochimie au  et caractérisée par son inscription dans la première colonne du tableau périodique.

Nom commun 
Par extension, dans cette dernière acception ainsi que dans le sens général de corps basiques ou de médicament contenant un alcali ou un sel alcalin, le terme alcalin est devenu un substantif masculin : Ainsi un alcalin peut désigner au choix un métal alcalin particulier, un corps basique comme le bicarbonate de soude, ou l'alcalin commun qu'est la soude Solvay, un médicament anti-acide...